Премия «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм () — награда Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждаемая ежегодно с 1944 года. В 1943 году была одна общая категория для полнометражных и короткометражных документальных фильмов. С 1944 года номинации разделили. Хотя документальные фильмы теоретически могут претендовать на награду за лучший фильм, но на практике ни один документальный фильм не был даже номинирован (при этом в 2004 году американский документальный фильм «Фаренгейт 9/11» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» в Каннах).

Специальные награды 
Ещё до учреждения категории за «Лучший документальный полнометражный фильм», за создание таких картин, в 1942 году были вручены «Специальные награды».
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! Лауреаты
|-
| rowspan=2|<center>14-я (1942)
|• Рэй Скотт — За выдающиеся достижения в создании фильма «Кукан» (англ.), хроники боевых действий в Китае, включая съёмки шестнадцатимиллиметровой камерой, связанные со многими трудностями и опасностями. (диплом)
|-
|• Британское Министерство информации (англ.) — За яркий и драматический рассказ о героизме Королевских военно-воздушных сил (RAF) в документальном фильме «Мишень сегодняшнего вечера» (англ.). (диплом)
|-
|}

 Лучший документальный фильм 

Награды в категории за «Лучший документальный фильм»''' вручались только в 1943 году. В номинации было представлено 25 документальных лент (как полнометражных, так и короткометражных), из них специальных призов были удостоены четыре.

Лучший документальный полнометражный фильм

1944—1950 
 Первоначально список номинантов состоял из 8 лент, из которых впоследствии комитет выбрал 5, включённых в последний тур голосования.

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000 
С 1994 года на премию номинируются наиболее ключевые фигуры, участвовавшие в создании ленты, как правило это режиссёр и продюсер фильма.

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший документальный фильм и лучший документальный полнометражный фильм в базе данных американской киноакадемии 

Документальный полнометражный фильм